Dobronrawin steht für:
 Konstantin Petrowitsch Dobronrawin (1820–1893), Bischof
 Pjotr Pawlowitsch Dobronrawin (1908–2000), russischer Astrophysiker und Spektroskopiker

Dobronravin (die englische Transkription des russischen Wortes) steht für:
 (3119) Dobronravin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels